Het ATP-toernooi van Melbourne 2022 (met de officiële naam Melbourne Summer Set) vond plaats van 3 tot en met 9 januari 2022. Plaats van handeling waren de hardcourt-buitenbanen van Melbourne Park in de Australische stad Melbourne.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Melbourne
Melbourne